Beadle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chauncey Delos Beadle
 Chauncey Delos Beadle